Poten ist der Familienname folgender Personen:

 August Poten (1789–1867), hannoverscher Generalmajor
 Bernhard von Poten (1828–1909), preußischer Oberst und Militärschriftsteller
 Friedrich von Poten (1779–1845), hannoverscher Generalmajor 
 Georg Poten (1881–1965), deutscher Polizist und Wehrmachtsgeneral
 Karl Poten (1845–1905), sächsischer Generalleutnant
 Conrad Poten (1792–1863), hannoverscher Generalleutnant